Lichfield bezeichnet:

 Lichfield, eine Stadt in England
 Lichfield (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Lichfield District, ein britischer Verwaltungsbezirk
 Lichfield (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland

Siehe auch:
 Earl of Lichfield